Municipio de Bismarck puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bismarck (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hot Spring.
 Municipio de Bismarck (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Presque Isle.
 Municipio de Bismarck (condado de Sibley, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sibley.